Mount McKay kan syfta på följande:

 Mount McKay, Ontario, ett berg i Kanada
 Mount Mckay, ett berg i Victoria, Australien